

Кувай — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Кувай — селище, Старошайговський район, Мордовія